Sleep Well Beast — седьмой студийный альбом американской инди-рок группы The National, вышел 8 сентября 2017 года на лейбле 4AD. Продюсерами альбома выступили члены группы братья Аарон и Брюс Десснеры, Мэтт Бернингер. 28 января 2018 года альбом получил награду Grammy Award в категории Лучший альтернативный альбом.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 85 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Итоговые списки

Список композиций 
Слова всех песен написали Мэтт Бернингер и Carin Besser и Майк Миллс; вся музыка создана Аарон и Брюсом Десснерами, кроме специально указанных.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 The National — 'The System Only Dreams in Total Darkness'

Альбомы The National
Альбомы 4AD
Альбомы инди-рока
Альбомы, спродюсированные Аароном Десснером